Лавал може да се отнася за:
 Лавал, град в Канада
 Лавал (Франция), град във Франция
 Лавал (окръг), окръг във Франция
 Лавал-1, кантон във Франция
 Лавал-2, кантон във Франция
 Лавал-3, кантон във Франция
 ФК Лавал, френски футболен отбор